American football puede referirse a:

Fútbol americano o en inglés American football, un deporte de conjunto conocido por mezclar complejas estrategias y un juego físico muy intenso.
American Football (banda), una banda de rock proveniente de Urbana, Illinois, activa desde 1997 al 2000 y de 2014 al presente.
 American Football (álbum de 1999), primer álbum de estudio del grupo.
 American Football (álbum de 2016), segundo álbum de estudio del grupo.
 American Football (álbum de 2019), tercer álbum de estudio del grupo.
 Touch Down Fever: American Football, videojuego arcade de 1987.